Manchester City deltar säsongen 2018/2019 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen, Engelska Ligacupen och FA Community Shield. Detta är Pep Guardiolas tredje säsong som Manchester City-tränare.

City besegrade Chelsea med 2–0 på Wembley Stadium den 5 augusti 2018 och vann därmed FA Community Shield 2018.

Den 24 februari 2019 vann City sin sjätte ligacuptitel efter besegrat Chelsea med 4–3 på straffar i en final som slutade 0–0 på Wembley.

City säkrade sin sjätte ligatitel den 12 maj 2019 efter besegrat Brighton & Hove Albion med 4-1 i den sista omgången.

Spelartrupp

Målvakter
  Claudio Bravo
  Ederson
  Daniel Grimshaw
  Arijanet Murić

Försvarare
  Danilo
  Eric García
  Vincent Kompany
  Aymeric Laporte
  Eliaquim Mangala
  Benjamin Mendy
  Nicolás Otamendi
  Philippe Sandler
  John Stones
  Kyle Walker

Mittfältare
  Kevin De Bruyne
  Fabian Delph
  Fernandinho
  Phil Foden
  İlkay Gündoğan
  Riyad Mahrez
  Leroy Sané
  Bernardo Silva
  David Silva
  Raheem Sterling
  Oleksandr Zinchenko

Anfallare
  Sergio Agüero
  Gabriel Jesus

FA Community Shield

Premier League

Tabell

Bästa målskyttar
  Sergio Agüero 21
  Raheem Sterling 17
  Leroy Sané 10
  Gabriel Jesus 7
  Riyad Mahrez 7
  Bernardo Silva 7

Champions League

Gruppspel

Slutspel

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Femte omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Engelska Ligacupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Statistik

<small>Matcher (SM), endast tävlingsmatcher

Referenser

2018/2019
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2018/2019